Rideau ist

 Namensbestandteil verschiedener geografischer Bezeichnungen in und um Ottawa, Kanada:
 Rideau River, ein Fluss
 Rideau Canal, ein Kanal
 Rideau Falls, ein Wasserfall
 Rideau Lakes, eine Ortschaft
 Rideau Valley, ein Tal

 Namensbestandteil einer französischen Gemeinde, siehe Azay-le-Rideau

 Nachname von:
 Émile Rideau (1899–1981), französischer Jesuit und Autor
 Stéphane Rideau (* 1976), französischer Schauspieler